Stuart-Fox ist der Name folgender Personen:

 Martin Stuart-Fox (* 1939), australischer Südostasienwissenschaftler, Historiker, Autor und Hochschullehrer mit Forschungsschwerpunkt Laos
 David J. Stuart-Fox,  australischer Ethnologe und Bibliothekar mit Schwerpunkt Bali

Siehe auch:
 Stuart Fox, britischer Pokerspieler

 Stuart
 Fox